Exogen deriva de les paraules del grec "exo" i "gignomi", que significa "exterior" i "que passarà a ser") es refereix a una acció o objecte que ve de fora d'un sistema. És el terme oposat a endogen, alguna cosa enerat dins del sistema.

 Model (economia): un model econòmic és exogen quan ve de l'exterior del model i no n'està explicat per ell.
 En la regressió lineal, exogen significa que la variable és independent.

 En biologia, exogen es refereix a una acció o objecte que ve de l'exterior del sistema. Un factor exogen és qualsevol material que es presenta i activa en organismes individuals o en cèl·lules vives però s'ha originat fora de l'organisme, oposant-se al que seria un factor endogen. En medicina inclouen els patògens i els terapèutics.
Bacteri exogen és un bacteri introduït
 És un factor exogen l'ADN introduït dins les cèl·lules via transfecció o transducció per infecció viral.
 Els Carcinogens són factors exogens.

 En geografia, els processos exogènics tenen lloc fora de la Terra i els altres planetes, la disgregació de la roca, l'erosió, el transport i la sedimentació són els principals processos exogens.
 En psicologia exogen és la reacció a estímuls externs sense intenció conscient. Un exemple és l'atenció a un flaix de llum en la perifèria visual.

Referències